Дэ́миэн Уо́ткин Лью́ис (, род. 11 февраля 1971) — британский актёр и продюсер. Прежде всего он известен в роли детектива Чарли Крюса в драме «Жизнь как приговор» и майора Ричарда Уинтерса в мини-сериале «Братья по оружию».

За исполнение роли сержанта Николаса Броуди в телесериале канала Showtime «Родина» Льюис был дважды (в 2011 и 2012 годах) номинирован на премию «Золотой глобус», причем во второй раз получил эту премию. Кроме того, в 2012 году он также удостоился и премии «Эмми». В 2014 году стал офицером, а в 2022 — командором ордена Британской империи.

Личная жизнь 
4 июля 2007 года женился на актрисе Хелен Маккрори, с которой работал в театре Алмейда. 2 ноября 2007 года у них родился сын Гулливер. 8 сентября 2008 года родилась дочь Ма́нон.
В апреле 2021 года его жена Хелен Маккрори умерла в возрасте 52 лет, после многолетней борьбы с раком.

Фильмография

Награды и номинации 
К 2022 году Льюис имеет пять кинонаград и ещё 25 номинаций, оставшихся без победы.

Ниже перечислены основные награды и номинации. Полный список см. на IMDb.com

Награды 
 Премия «Эмми»
  — лучшая мужская роль в драматическом сериале «Родина»
 Премия «Золотой глобус»
  — лучшая мужская роль на ТВ (драма) за сериал «Родина»

Номинации 
 Премия «Золотой глобус»
  — лучший актёр мини-сериала или фильма на ТВ за «Братья по оружию»
  — лучшая мужская роль на ТВ (драма) за сериал «Родина»
  — лучший актёр второго плана мини-сериала или фильма на ТВ за «Волчий зал»
 Премия «Эмми»
  — лучшая мужская роль в драматическом сериале «Родина»
  — лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме за «Волчий зал»
 Премия Гильдии киноактёров
  — лучший актёрский состав драматического сериала «Родина»
  — лучший актёр драматического сериала «Родина»
  — лучший актёрский состав драматического сериала «Родина»

Примечания

Ссылки 
 

Офицеры ордена Британской империи
Киноактёры Великобритании